Nova Cidade pode se referir a:

 Nova Cidade (Manaus) - bairro da cidade de Manaus
 Nova Cidade (São Gonçalo), bairro de São Gonçalo (Rio de Janeiro)
 Nova Cidade (Itaboraí), bairro de Itaboraí (Rio de Janeiro)
 Nova Cidade (Nilópolis), bairro do município de Nilópolis (Rio de Janeiro)
 Esporte Clube Nova Cidade, clube de futebol do Rio de Janeiro

Desambiguação